Большая Глушица — топоним в России:

 Большая Глушица — река в Самарской области.
 Большая Глушица — село в Большеглушицком районе Самарской области, административный центр района.
 Большая Глушица — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.

См. также 
 Глушица (значения)